Ypma ist der Familienname folgender Personen:

 Loes Ympa (* 1980), niederländische Politikerin
 Peter Ypma (1942–2013), niederländischer Jazzschlagzeuger
 Pleun Ypma (* 1998), niederländische Beachvolleyballspielerin